The Client List (engl. Die Kundenliste) bezeichnet:

 den Originaltitel eines US-amerikanischen Fernsehfilmes aus dem Jahr 2010, siehe Die Liste (Fernsehfilm)
 eine auf dem Fernsehfilm basierende US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 2012, siehe The Client List (Fernsehserie)